The Bright Side oder Bright Side steht für:
 The Bright Side (Meiko-Album), Album von Meiko aus dem Jahr 2012
 The Bright Side (Lenka-Album), Album von Lenka aus dem Jahr 2015
 The Bright Side (Film), Tragikomödie von Ruth Meehan aus dem Jahr 2020